Сербию на конкурсе песни Евровидение 2008 представила певица Елена Томашевич. Песня автоматически прошла в финал, так как Сербия стала победительницей конкурса Евровидение 2007. Сербия голосовала во втором полуфинале, хотя не принимала в нем участия.

Национальный отбор 
Сербский национальный отбор «Беовизия 2008» прошел 9 и 10 марта 2008 года.
Двадцать песен приняли участие в отборе. Они были выбраны 7 членами жюри из 100 поданных заявок. В финал вышло 10 песен, а победила Елена Томашевич с песней «Oro».

Голосование

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Сербия на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2008»